Caradrina molisana är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1929. Caradrina molisana ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
molisana